Палати́н, может означать:
 Палатин — женская меховая накидка.
 Палатин — холм в Риме.
 Палатин — название должности и высших придворных, военных и гражданских чинов при дворе (palatium) римских и византийских императоров, позже императоров германо-римской и германской империи, где носили также название пфальцграфов.
 Палатин — высшая после короля государственная должность в Венгерском королевстве (до 1853 года).
 «Палатин» — здание в Тель-Авиве (Израиль), историческая достопримечательность.

См. также 
 Граф-палатин — разновидность графского титула.